Robustesse peut faire référence aux articles suivants :
 Robustesse (statistiques), la propriété d'un estimateur.
 Résistance des matériaux, fait référence à la solidité d'un objet ou d'un matériau en mécanique.
 Robustesse (ingénierie), la « stabilité de la performance » d'un système en ingénierie.
 Optimisation robuste, un domaine de l'optimisation mathématique.
 Robustesse (évolution), correspond à la persistance d'une certaine caractéristique d'un système biologique subissant des perturbations ou des conditions incertaines, en biologie de l'évolution.